Resultats del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 disputat la temporada 1984 al circuit de Zolder el 29 d'abril del 1984.

Resultats

Altres 
 Pole: Michele Alboreto 1' 14. 846 

 Volta ràpida: René Arnoux 1' 19. 294 (a la volta 64)

Referències 
 

Bèlgica
1984